The Lords of Midnight — компьютерная игра, написанная Майком Синглтоном и выпущенная в 1984 году для ZX Spectrum. Вскоре последовали портированные версии для Amstrad CPC и Commodore 64. В 1985 году Синглтон выпустил продолжение — игру Doomdark's Revenge, а в 1995 году трилогия завершилась игрой Lords of Midnight: The Citadel, вышедшей на персональных компьютерах.

Игровой процесс 

The Lords of Midnight представляет собой смесь пошаговой стратегии и квеста в открытом мире, с видом от первого лица. Игрок начинает с четырьмя персонажами (Luxor the Moonprince, Rorthron the Wise, Corleth the Fey и Morkin) и может набрать до 28 будущих Лордов (Ithrorn, Utarg из Utarg, Blood, Xajorkith, Shadows и так далее), которые будут помогать (или наоборот мешать) ему в деле уничтожения Doomdark, полуночного короля-чародея.

В игру можно играть тремя способами: во-первых, как в обычный квест, где игрок должен сосредоточиться на уничтожении Ледяной короны, источника силы Doomdark, во-вторых, как в варгейм, где целью является рекрутирование лордов и пехоты для победы над армиями Doomdark, в-третьих (эта вариация описана в руководстве как эпическая) двумя этими путями одновременно. Достижение лишь одной из целей требуется для победы.

Графика 

Трёхмерные эффекты, использовавшиеся в игре, были получены путём размещения в сцене предмасштабированных изображений гор, лесов, зданий и т. д., чтобы создать впечатление корректного с точки зрения перспективы ландшафта, доступного для обзора с 8 различных направлений. Техника была названа авторами игры «landscaping». Её применение вызывало у игроков того времени сильное впечатление, и игра получила похвалы за графику. Та же техника использовалась в продолжении, Doomdark's Revenge, но впоследствии в играх встречалась редко.

Восприятие 

Журнал CRASH присвоил Lords of Midnight оценку 10 из 10, особо отметив панорамные виды, детализацию юнитов и сюжет.

Игра была признана лучшей стратегией года Golden Joystick Awards

Портированные версии 
В 12 декабря 2012 году ремейк игры был выпущен для iOS и Blackberry. Версия игры для Android вышла 11 января 2013 года.

Неофициальные порты игры существуют также для DOS, Windows, Linux и Pocket PC.

Примечания

Ссылки 
 The Lords of Midnight: сканы упаковки и руководства

Компьютерные игры 1984 года
Игры для ZX Spectrum
Игры для Amstrad CPC
Игры для Commodore 64
Игры для iOS
Игры для BlackBerry OS
Компьютерные стратегические игры
Квесты
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры в жанре фэнтези